św. Joachim – ojciec Maryi, mąż św. Anny
 św. Joachim od św. Anny (1620-1679) – angielski franciszkanin, męczennik
 św. Joachim Royo (1691-1748) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Joachim Hao Kaizhi (1782-1839) – chiński katechista, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Joachim